Thomas Doughty ist der Name folgender Personen:

* Thomas Doughty (Seefahrer) († 1578), Teilnehmer der Weltumsegelung des Francis Drake
 Thomas Doughty (Maler) (1793–1856), US-amerikanischer Maler